В данном списке предоставлена полная хронология участников группы Oingo Boingo, с момента основания коллектива в 1972 году и до распада в 1995 году.

Бывшие участники

Леон Шнайдерман
 Годы: 1972–1995
 Инструмент(ы): баритон и альт саксофоны, перкуссия, бэк-вокал
 Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Дейл Тёрнер
 Годы: 1972–1995
 Инструмент(ы): труба, тромбон, перкуссия, гитара, бэк-вокал
 Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Сэм "Слагго" Фиппс
 Годы: 1973–1995
 Инструменты(ы): тенор и сопрано саксофоны, кларнет, перкуссия, бэк-вокал флейта
 Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Дэнни Эльфман
 Годы: 1974–1995
 Инструмент(ы): ведущий вокал, ритм-гитара, перкуссия, ситар, программирование, тромбон, виолончель
  Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Стив Бартек
 Годы: 1976–1995
 Инструмент(ы): ведущая гитара, бэк-вокал, перкуссия, аккордеон
 Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Джон "Ватос" Эрнандес
 Годы: 1978–1995
 Инструмент(ы): ударные, перкуссия
 Студийные релизы: Все релизы Oingo Boingo

Керри Хэтч
 Годы: 1979–1984
 Инструмент(ы): бас, синтезатор, перкуссия, бэк-вокал
 Студийные релизы: Oingo Boingo(EP) (1980), Only a Lad (1981), Nothing to Fear (1982), Good for Your Soul (1983), So-Lo (1984), Skeletons in the Closet (1989), Stay (1990), Best O' Boingo (1991), Anthology (1999), 20th Century Masters The Millennium Collection (2002), Forbidden Boingo (2008)

Ричард Гиббс 
 Годы: 1980–1984
 Инструмент(ы): клавишные, синтезатор, тромбон, перкуссия, бэк-вокал
 Студийные релизы: Oingo Boingo (EP) (1980), Only a Lad (1981), Nothing to Fear (1982), Good for Your Soul (1983), So-Lo (1984), Skeletons in the Closet (1989), Stay (1990), Best O' Boingo (1991), Anthology (1999), 20th Century Masters The Millennium Collection (2002)

Джон Авила
 Годы: 1984–1995
 Инструмент(ы): бас, бас-синтезатор, перкуссия, аккордеон, бэк-вокал
 Студийные релизы: Dead Man's Party (1985), Boi-ngo (1987), Boingo Alive (1988), Dark at the End of the Tunnel (1990), Stay (1990), Best O' Boingo (1991), Boingo (1994), Farewell (1996), Anthology (1999), 20th Century Masters The Millennium Collection (2002), Forbidden Boingo (2008)

Майкл Бэйсич
 Годы: 1984–1987
  Инструмент(ы): клавишные, бэк-вокал
  Студийные релизы: Dead Man's Party (1985), Boi-ngo (1987), Stay  (1990), Best O' Boingo (1991), Anthology (1999), 20th Century Masters The Millennium Collection (2002)

Карл Грейвс
  Годы: 1988—1991
  Инструмент(ы): клавишные, синтезаторы, бэк-вокал, электронные ударные
  Студийные релизы: Boingo Alive (1988), Dark at the End of the Tunnel (1990), Stay (1990), Best O' Boingo (1991), Boingo (1994) (на треке: «Lost Like This»), Anthology (1999), 20th Century Masters The Millennium Collection (2002), Forbidden Boingo (2008)

Уоррен Фитцджеральд
 Годы: 1993–1995
 Инструмент(ы): гитара
 Студийные релизы: Boingo (1994), Farewell (1996), Anthology  (1999), Forbidden Boingo (2008)

Дуг Лейси
  Годы: 1993–1995
 Инструмент(ы): перкуссия, тромбон, аккордеон
 Студийные релизы: Boingo (1994), Farewell (1996), Anthology (1999), Forbidden Boingo (2008)

Марк Мэнн
 Годы: 1993–1995
 Инструмент(ы): клавишные, семплы
 Студийные релизы: Boingo (1994), Farewell (1996), Anthology (1999) Forbidden Boingo (2008)

Дополнительные музыканты
Дэвид Игл
 Годы: 1980–1981
 Инструмент(ы): ударные

Брюс Фаулер
 Годы: 1983–1993
 Инструмен(ы): тромбон
 Студийные релизы: Boingo Alive (1988), Dark at the End of the Tunnel (1990), Stay (1990), Best O' Boingo (1991), Anthology (1999), 20th Century Masters: The Millennium Collection (2002)

Пол Фокс
  Годы: 1984
  Инструмент (ы): ситезатор
  Студийные релизы: So-Lo, Best O' Boingo, Anthology

Уильям Вайнант
 Годы: 1972–1975, 1991–1992
 Инструмент(ы): перкуссия

Катура Кларк
  Годы: 1993-1995
  Инструмент(ы): перкуссия
  Студийные релизы: Boingo (1994), Farewell:  Live from the Universal Amphitheatre Halloween 1995 (1996)

Джордж Макмаллен
 Годы: 1995 г.
 Инструмент(ы): тромбон, диджериду
 Студийные релизы: Farewell: Live from the Universal Amphitheatre Halloween 1995 (1996)

Временная шкала
В то время как большинство участников группы играло на многих инструментах, но в данной шкале указаны основные инструменты музыкантов.

Примечания 

Oingo Boingo